Physma är ett släkte av lavar. Physma ingår i familjen Collemataceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Physma